Coronis (mythologie), figuur uit de Griekse mythologie
 Coronis (geslacht), geslacht van kreeftachtigen
 Coronis (teken), teken in het Oudgrieks